Novikov (englische Transkription von ) steht für:
 (3157) Novikov, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Nowikow (deutsche Transkription des russischen Namens)